Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2010/11 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2010/11 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 13 Spielern auskam, setzte die erste Mannschaft von Le Cavalier Differdange 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 127 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 10 Partien war Michael Wiedenkeller (De Sprénger Echternach). Einen halben Punkt weniger erreichte Jerry Hartung (Le Cavalier Differdange), 8 Punkte aus 9 Partien Mietek Bakalarz (Le Cavalier Differdange).

Mit Igor Khenkin, Thomas Henrichs, Slim Belkhodja, Yuri Boidman, Boris Prizker (alle De Sprénger Echternach), Philipp Schlosser, Frank Scherer (beide Le Cavalier Differdange), Roland Schilpp (Cercle d'échecs Dudelange) und Pascal Pflaum (Gambit Bonnevoie) erreichten neun Spieler 100 %, von denen Boidman, Prizker, Schlosser und Pflaum je zwei Partien spielten, Khenkin, Henrichs, Belkhodja, Scherer und Schilpp je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POR = Portugal, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 11 Spieler von Le Cavalier Differdange und Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2010
Schach 2011
Wikipedia:Liste